A Question of Sport – telequiz britannico iniziato nel 1970
 A Question of Sport – videogioco del 1988